Иван Гильтебрандт:
 Гильтебрандт, Иван Дорофеевич (1748—1831) — российский врач, профессор анатомии и физиологии при медицинской школе в Москве, почётный член Медицинской коллегии, дядя Ф. А. Гильтебрандта.
 Гильтебрандт, Иван Фёдорович (1806—1859) — российский хирург и офтальмолог, профессор Московской медико-хирургической академии, сын Ф. А. Гильтебрандта.